Thylakogaster är ett släkte av kräftdjur. Thylakogaster ingår i familjen Haplomunnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Thylakogaster